Округ Фейетт () располагается в штате Пенсильвания, США. Официально образован 26 сентября 1783 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 136 606 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 066,822 км2, из которых 2 046,102 км2 суша и 20,72 км2 или 0,98 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 136 606 жителей в составе 59 969 домашних хозяйств и 41 198 семей. Плотность населения составляет 73,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 66 490 жилых строений, при плотности застройки около 32-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 95,30 %, афроамериканцы — 3,51 %, коренные американцы (индейцы) — 0,11 %, азиаты — 0,22 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,11 %, представители двух или более рас — 0,73 %. Испаноязычные составляли 0,38 % населения независимо от расы.

В составе 28,7 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 51,8 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 12,4 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,3 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,5 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,43 человека, и средний размер семьи 2,96 человека.

Возрастной состав округа: 22,7 % моложе 18 лет, 7,7 % от 18 до 24, 27,2 % от 25 до 44, 24,2 % от 45 до 64 и 24,2 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 91,8 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 87,6 мужчин.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Фейетт, штат Пенсильвания
  Национальная ассоциация округов США
  Official Fayette County website
  Coalfields of the Appalachian Mountains - Connellsville Coal Field

Округа Пенсильвании